Махинджау́ри () — бывший посёлок городского типа в Хелвачаурском муниципалитете АР Аджария в Грузии. 1 января 2013 года вошёл в черту города Батуми.

В посёлке расположена одноимённая железнодорожная станция, бывшая главным железнодорожным вокзалом Батуми до открытия Батуми-Пассажирской.

Статус посёлка городского типа с 1959 года.

В Махинджаури находится климато-бальнеологический курорт.

Население

Известные уроженцы 
 Джинчарадзе, Исрафил Кемалович — Герой Советского Союза.

Примечания 

Населённые пункты, вошедшие в состав Батуми‎